Geay (Charente-Maritime)
 Geay (Deux-Sèvres)